Die erste U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1959 in der Föderation Malaya ausgetragen. Das Turnier begann am 18. April und endete am 26. April. Sieger wurde Südkorea.

Qualifikation 
Die neun gemeldeten Mannschaften spielten zunächst die vier Teilnehmer der Meisterrunde aus. Die übrigen Mannschaften bestritten die Trostrunde.

|}

Meisterrunde 

|}

Trostrunde 

|}

Ergebnis 
Südkorea wurde zum ersten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1959 auf rsssf.com (englisch)

1959
Fußballveranstaltung 1959
Fußball (Malaysia)
Sportveranstaltung in Malaysia